GJP est un sigle qui peut désigner :
 Graon mo Jastis Pati (en français, Parti Terre et Justice), un parti politique au Vanuatu ;
 le Good Judgment Project, un projet visant à « exploiter la sagesse de la foule pour prévoir les événements mondiaux ».